Трейсі Остін була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Кріс Еверт, в рематчі попереднього року.

Кріс Еверт-Ллойд виграла титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову з рахунком 5–7, 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

  Трейсі Остін (півфіналістка)
  Мартіна Навратілова (4 коло)
  Кріс Еверт (Чемпіонка)
  Івонн Гулагонг (знялась до початку турніру через травму спини)
  Венді Тернбулл (3 коло)
  Діанне Фромгольтц (4 коло)
  Грір Стівенс (1 коло)
  Андреа Джегер (півфіналістка)
  Гана Мандлікова (фіналістка)
  Вірджинія Рузічі (4 коло)
  Кеті Джордан (4 коло)
  Вірджинія Вейд (3 коло)
  Пем Шрайвер (чвертьфіналістка)
  Іванна Мадруга (чвертьфіналістка)
  Бетті Стеве (1 коло)
  Регіна Маршикова (2 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1980 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1980 у жіночому тенісі
1980 в американському спорті